Стренд, Стрэнд (, в русском одинаково встречаются оба написания) — английское название, а также фамилия норвежского происхождения.

Оборудование:
 Стренд — сверхпроводящий проводник для создания сильных магнитных полей; используется в медицинских томографах и международном проекте ИТЭР.

География:
 Стрэнд — центральная улица Лондона, которая соединяет районы Вестминстер (центр политической жизни) и Сити (центр деловой активности).

Названия:
 Strand Magazine — британский журнал, издававшийся с 1891 по 1950 год.

Персоналии:
 Стрэнд, Кай (1907—2000) — американский астроном датского происхождения.
 Стрэнд, Марк (1934—2014) — американский поэт, эссеист и переводчик.
 Стренд, Пол (1890—1987) — американский фотограф и кинорежиссёр-документалист.
 Стрэнд, Пол (1893—1974) — американский бейсболист.

Примечания